La II Copa União (in italiano II Coppa Unione) è stata la 18ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Fu la prima edizione in cui venne introdotto un vero e proprio sistema di retrocessioni e promozioni, come consigliato dalla FIFA.

Formula 
Primo turno: 24 squadre divise in 2 gruppi di 12 club ciascuno. Nella prima fase ciascuna squadra affronta una volta tutte le componenti dell'altro girone, nella seconda tutte le componenti del proprio girone. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari sono previsti i tiri di rigore. Vengono assegnati 3 punti alla squadra vincitrice nei 90' regolamentari, 2 in caso di vittoria dopo i rigori, 1 in caso di sconfitta ai rigori e 0 in caso di sconfitta nei 90'. Si qualificano ai quarti di finale le prime due classificate della prima e della seconda fase di ogni raggruppamento mentre retrocedono in Divisão Especial le quattro ultime classificate sommando i punti ottenuti in entrambe le fasi.

Quarti di finale, semifinali e finale: gare in partita di andata e ritorno. In caso di parità sono previsti i tempi supplementari e, nel caso del perdurare del risultato di pareggio, passa al turno successivo la squadra che ha ottenuto il migliore risultato nella fase precedente.

Partecipanti

Primo turno

Prima fase

Risultati 
Tra parentesi il risulto dei tiri di rigore effettuati in caso di pareggio.

Classifica

Gruppo A

Gruppo B

Verdetti 
 Fluminense, Internacional, Vasco da Gama e Grêmio qualificati ai quarti di finale.

Seconda fase

Gruppo A

Risultati 
Tra parentesi il risulto dei tiri di rigore effettuati in caso di pareggio.

Classifica

Verdetti 
 Sport e Flamengo qualificati ai quarti di finale.

Gruppo B

Risultati 
Tra parentesi il risulto dei tiri di rigore effettuati in caso di pareggio.

Classifica

Verdetti 
 Cruzeiro qualificato ai quarti di finale.

Classifica generale

Verdetti 
 Bahia qualificato ai quarti di finale.
 Bangu, Santa Cruz, Criciúma e América-RJ retrocessi in Divisão Especial.

Fase finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Verdetti 
 Bahia campione del Brasile 1988.
 Bahia e Internacional qualificati per la Coppa Libertadores 1989.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

1988